topielica – demon z wierzeń słowiańskich
 topielica (owad) (topielnica) – owad z rodziny płoszczycowatych
 Topielica – ballada Tarasa Szewczenki
 Topielica – powieść Raymond Chandlera, występująca także pod tytułem Tajemnica jeziora
 Topielica – powieść Gai Grzegorzewskiej nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru